Termin SIAA ima više značenja.

 UDP-N-acetilglukozaminska 2-epimeraza (hidroliza), enzim
 Južni međukolegijalni atletski savez ()